

Patronymes 
Salnikov, Salnykov (masculin ; , ) ou Salnikova, Salnykova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Salnikov (1949-2017), joueur soviétique de basket-ball
 Alexeï Salnikov (1978-), écrivain et poète russe
 Sergueï Salnikov (1925-1984), joueur soviétique de football
 Vladimir Salnikov (1960-), nageur soviétique
Patronyme russe